Меркс — фамилия. Известные носители:
 Меркс, Адальберт — немецкий теолог и востоковед.
 Меркс, Аксель — бельгийский велогонщик, сын Эдди.
 Меркс, Эдди — бельгийский велогонщик.

См. также 
 Эдди Меркс (станция метрополитена)